Михаи́л Вито́льдович Красо́вский (7 февраля 1874 — 15 апреля 1939) — гражданский инженер, историк архитектуры. Член-корреспондент Императорского Московского Археологического Общества с 28 марта 1914 года.

Биография 
Родился в Одессе; внук архитектора А. К. Красовского. Среднее образование получил в 1-й Московской классической гимназии, высшее в Институте гражданских инженеров императора Николая I.

Отбыв воинскую повинность в лейб-гвардии Егерском полку, в 1900 г. поступил младшим помощником инспектора в Институт гражданских инженеров.

С 1903 г. назначен там же руководителем архитектурного черчения, с 1910 г. — преподавателем архитектурных ордеров и истории архитектуры, а осенью 1913 г. утвержден старшим помощником инспектора того же института.

Дважды был командирован за границу; первый раз с целью изучения памятников Этрурии, а второй раз с целью изучения памятников церковного византийского зодчества.

Занимаясь практической строительной деятельностью, работал над изучением памятников русского искусства, преимущественно допетровской эпохи.

В 1909 удостоен половинной премии графини П. С. Уваровой, назначенной за сочинение на тему о Московском зодчестве ко дню 25-летия со дня кончины графа А. С. Уварова.

В 1913 награждён орденом Св. Анны 2-й степени. В 1916 — орденом Св. Владимира 4-й степени.

В советское время занимался проектированием промышленных зданий.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Постройки

Санкт-Петербург 
 Улица Маяковского, д.№ 27, двор — здание Комитета попечительства о русской иконописи. 1914.
 Литейный проспект, д.№ 53 — торговый дом С. Д. Шереметева («Шереметевский пассаж»). 1914. (Надстроен).

Ленинградская область 
 Посёлок Вырица, Гатчинский район — Казанская церковь, в соавторстве с В. П. Апышковым. (1914);

Труды 
 Вознесенская (Исидоровская) церковь в Ростове Ярославском // Зодчий, 1912. № 13;
 Изборск // Зодчий. 1905;
 Колокольный храм Василия Великого в с. Чириково, Московской губернии, Коломенского уезда // Зодчий. 1907. Вып 39-40, Вып. 41;
 Кремлёвский собор Архангела Михаила в Москве // Зодчий. 1909. Вып. 51.
 Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. Петроград : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916. 408 с.
 Курс истории русской архитектуры. Часть II. Каменное зодчество. Не издана, известна в рукописи.
 Многошатровые церкви Москвы // Зодчий. 1915. № 15;
 Очерк истории Московского периода древне-русского церковного зодчества (от основания Москвы до конца первой четверти XVIII века). М. : Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. VII I нен. + 432 с.
 Памяти Льва Владимировича Даля // Зодчий. — 1908. — Вып 17. — С. 147—151.
 Памяти Николая Владимировича Султанова // Зодчий. — 1908. — Вып 37. — С. 343—346.
 Печи гостиницы А. А. Соловьева в Новгороде Великом // Зодчий. — 1911. — Вып 40.
 Печь села Михайловского // Зодчий. 1915. № 15;
 Псковские звонницы // Зодчий. 1906;
 Псковский Георгиевский со взвоза храм // Зодчий. 1905;
 Путевые заметки: Коломенское и Дьяково // Зодчий. 1908. — Вып 15. — С. 131—133; Вып. 16. — С. 139—144;
 Работы по восстановлению башни Марка в Венеции // Зодчий. 1910;
 Решетка дворца графа С. Д. Шереметева // Зодчий. 1911;
 Село Измайлово // Зодчий. 1909. — Вып 46, Вып. 47, Вып. 48;
 Спаская Ружная церковь в Ростове-Ярославском // Известия Общества Гражданских Инженеров, 1908;
 Церкви Аркашона // Зодчий, 1911, Вып. 2, с. 14-18.
 Церковь в с. Храпове Рязанской области // Зодчий. — 1908. — Вып 4. — С. 23-24; Вып. 5. — С. 31-36; Вып. 6. — С. 43-45;
 Церковь во имя св. апостолов Петра и Павла в Старожиловке // Зодчий. — 1896. — Вып 1. — С. 5.
 Церковь Иоанна Богослова на р. Ишне // Зодчий. 1906;
 Церковь с. Дубровиц // Известия Императорской Археологической Комиссии. — 1910. — Вып. 34. — С. 55-71;
 Церковь Спаса в Зварине // Зодчий. 1907. Вып 9; Вып. 11;

Литература 
 
 
 Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала XX века. Каталог выставки. Л., 1982;
 
 
 Славина Т. А. Михаил Витольдович Красовский и русская историко-архитектурная наука //Архитектурное наследие, 1985. № 33. С. 259—264; МАО. — Т. 2. — 1915.
 Красовский Ю. М. Воспоминания об отце // История Петербурга, № 5 (21) 2004

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи
 Красовский Михаил Витольдович // totalarch.com

Выпускники 1-й Московской гимназии
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Москвы
Архитекторы СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Исследователи русского деревянного зодчества
Похороненные на Серафимовском кладбище